Влади́мир Анато́льевич Вохмя́нин (, Темиртау, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР) — советский и казахстанский спортсмен по пулевой стрельбе), бронзовый призёр Олимпиады-1992 в Барселоне и Олимпиады-1996 в Атланте, Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Биография 
Занимается пулевой стрельбой с 1973 года. Уже в 1975 году на спартакиаде школьников Казахстана занял первое место. В 1980 году на кубке СССР по пулевой стрельбе в Сухуми завоевал первую взрослую награду — бронзу. Позже 4 раза был чемпионом СССР (в личном и командном зачете).

Выступая за советскую сборную дважды становился чемпионом мира (1982, 1986) и дважды чемпионом Европы (1982, 1987). На Олимпиаде-1988 в Сеуле был 21-м.

В составе Объединенной команды стал бронзовым призёром Олимпиады-1992 в Барселоне.

Выступая за казахстанскую сборную на Олимпиаде-1996 в Атланте снова был третьим. На своей последней Олимпиаде в австралийском Сиднее В.Вохмянин показал 12-й результат.

На региональных соревнованиях В.Вохмянин стал чемпионом Азии (1995), Азиатских игр (1995), Центрально-Азиатских игр (1998), серебряным призёром Азиатских игр (1998), бронзовым призёром Азиатских игр (1998). А на своих последних Азиатских играх в 2006 году взял командную бронзу (с сыном Сергеем и Игорем Шмоткиным).

На этапах кубка мира взял золото (1996), серебро (1993, 1997) и бронзу (1997).

Заслуженный тренер РК по пулевой стрельбе. Награждён медалями «Ерен еңбегі үшін» (1995), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 10 жыл» (2001); Почетной грамотой Президента РК (2001).

Окончил Казахский государственный институт физической культуры (1993), специальность — тренер-преподаватель.

С 1993 года — тренер-преподаватель ДШНК. С 2007 года — тренер сборной Кувейта.

С 2001 года по настоящее время — главный тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе. Вице-президент Федерации спортивной пулевой стрельбы.

Женат. Супруга — Вохмянина А. Н., генеральный секретарь Федерации спортивной пулевой стрельбы. Сыновья — Сергей (1982 г.р.) и Александр (1985 г.р.) — чемпионы мира среди юниоров 2002 года по пулевой стрельбе.

Ссылки 
 Vladimir Vokhmyanin  на сайте Olimpic Sports
 ВОХМЯНИН Владимир Анатольевич на сайте «Кто есть кто в Республике Казахстан»

Стрелки СССР
Стрелки Казахстана
Стрелки на летних Олимпийских играх 1988 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Тренеры Казахстана
Заслуженные тренеры Республики Казахстан‎
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎